Das Wort Lümmel kann folgende Bedeutung haben:
 ein Metallstift an einem Lümmelbeschlag;
 ein vulgärer Ausdruck für das männliche Fortpflanzungsorgan, siehe Penis;
 ein Ausdruck für ein freches und ungezogenes Kind, siehe dazu Frechheit;
 ein Bestandteil des Titels einer Buch- und Filmreihe, siehe Die Lümmel von der ersten Bank.

Siehe auch: